Hamzawi peut désigner :
 Amro Hamzawi (1974-), scénariste et réalisateur français ;
 Nora Hamzawi (1983-), humoriste et actrice française, sa sœur.